A Jiu-Jikan Team Jiu-Jitsu é uma equipe de jiu-jitsu brasileira. Surgiu na década de 1990, em Serra dos Aimorés, no estado de Minas Gerais, fundada pelo mestre João Eugênio (Kaxambu).

História 
Visando difundir a arte marcial na região, o mestre Kaxambu (João Eugenio) instalou uma academia em Nanuque em 1990. A equipe formada a partir de então participou de eventos de destaque a partir de 1993, construindo uma trajetória vitoriosa em vários torneios e campeonatos estaduais e nacionais. Complementarmente, o mestre sagrou-se campeão mundial na categoria e no peso absoluto em 2002, bicampeão em 2004.

Hoje a equipe encontra-se presente também na Bahia, Minas Gerais e no Espírito Santo, representada por professores nela formados, que ministram as técnicas e a filosofia do jiu-jítsu.

Ligações externas 
 

Equipes de jiu-jitsu